Tricolia är ett släkte av snäckor. Tricolia ingår i familjen Tricoliidae.

Tricolia är enda släktet i familjen Tricoliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Tricolia